Caname peut désigner :

Toponymes

Caname : l'une des 3 paroisses civiles de la municipalité d'Atabapo dans l'État d'Amazonas ;
 Caname : une localité de la paroisse civile de Caname de la municipalité d'Atabapo dans l'État d'Amazonas.

Homonymie de toponyme